Il singolare del torneo di tennis Ford Tennis Championships 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Amer Delić che ha battuto in finale Stéphane Bohli 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Frank Dancevic (quarti di finale)
 Robert Kendrick (semifinali)
 Amer Delić (Campione)
 Ilija Bozoljac (semifinali)

 Michael Russell (primo turno)
 Paul Capdeville (secondo turno)
 Bobby Reynolds (secondo turno)
 Jeff Morrison (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ford Tennis Championships 2006